Ким Дасом (), также известна как просто Дасом — южнокорейская певица, актриса. Наиболее известна своим участием в гёрл-группе Sistar, находящейся под покровительством лейбла Starship Entertainment. Также снималась в фильмах и телевизионных драмах, включая «» (2012—2013), «» (2013—2014) и «» (2015).

Карьера

Пре-дебют 
До того как начать петь, Дасом выигрывала различные композиторские и поэтические конкурсы.

Sistar 

В июне 2010 года Дасом дебютировала в качестве участницы женской группы Sistar, в шоу Music Bank канала KBS, с дебютным синглом «Push Push». Группа выпустила два студийных альбома и пять мини-альбомов.

Сольная карьера 
Дасом появилась в клипе на новую песню бой-бенда VIXX «Rock Ur Body», премьера которой состоялась 13 августа 2012 года. Также она появилась в музыкальном видео на песню  «Please Don’t…», премьера которой состоялась 10 октября 2012 года.

15 и 16 января 2013 года стала номинантом в качестве МС на премию Golden Disk Awards, церемония которой проходила в Малайзии. Сыграла главную роль в клипе  «Love Blossom», выпущенного 4 апреля.

Исполнила главную женскую роль в фильме «Мелодия любви», сыграв Гон Дю И.

20 апреля 2015 года стало известно о том, что Дасом вместе с участником 2AM  станет участницей реалити-шоу «», проходящего в Микронезии. Трансляция шоу началась в мае.

14 июня 2015 года Дасом стала постоянной ведущей шоу канала MBC «».

6 июля 2015 года Дасом снялась в теледраме канала KBS «» в роли Оу Ин Янг. Премьера сериала, состоящего из 12 эпизодов состоялась 17 августа 2015 года.

Дискография 
 См. дискографию Sistar в английском разделе

Саундтреки и сольные релизы

Фильмография

Фильмы

Теледрамы

Реалити-шоу

MC

Музыкальные видео

Награды и номинации 
См. Список наград и номинаций Sistar в английской Википедии

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Sistar
 Ким Дасон  на Instagram

Музыканты Sistar